Pojem sloup může znamenat:

obecný význam
 sloup (architektura) – svislý nosný prvek stavby, u kterého délka je rozhodujícím prvkem. (Mohutný sloup je označován jako pilíř). Podle charakteristických prvků sloupu rozeznáváme tzv. systémy sloupových řádů
 středový sloup – svislý nosný prvek historických krovů věží, o který se opírají krokve
 sloup (síť) – tyčový prvek nesoucí nadzemní elektrické vedení či nadzemní telefonické vedení
 sloup osvětlení – tyčový prvek, u kterého je svítidlo umístěno na vrcholu, nebo na velmi krátkém výložníku
 chmelniční sloup – je prvkem konstrukce chmelnice přenášejícím zatížení od rostlin chmele do země (podloží)
 sloup jako pomník nebo památník. Vítězství připomíná vítězný sloup, morovou epidemii morový sloup. Raněnovověké památné sloupy měly křesťanskou výzdobu: mariánský sloup, trojiční sloup, případně dalším světcům
 reklamní sloup – válec s plochou určenou k výlepu plakátů
 sloup jako orientační prvek
 hraniční orientační sloup bývalého Československa
 milník

název lidského sídla, stavby nebo místa
 Sloup (okres Blansko) – městys v okrese Blansko
 Sloup v Čechách – obec v okrese Česká Lípa
 Sloup (Davle) – část obce Davle v okrese Praha-západ
 Sloup (skalní hrad) – skalní hrad v katastru obce Sloup v Čechách
 Modrý sloup – zaniklý hraniční přechod
 U Sloupu – křižovatka silnic I/3 (od léta 2013 dálnice D3), I/23 a II/159

příjmení osob
 viz Sloup (příjmení)

jiný význam
 Voltův sloup – první elektrický článek Alessandro Volty
 Halový sloup – optický úkaz jevící se jako světelný pruh procházející vertikálně Sluncem
 Jako solný sloup – ustálené slovní rčení, český frazeologizmus

Související články 
 sloupek
 sloupec
 sloupoví
 obelisk

Externí odkazy 
 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno